

Geografia
 La Chapelle-Yvon – comune francese
 La Jaille-Yvon – comune francese

Onomastica
 Yvon – diminutivo francese del nome Ivo

Persone
 Adolphe Yvon – pittore francese
 Carlo Yvon – compositore italiano
 Claude Yvon – enciclopedista francese
 George Yvon – tuffatore britannico